Красный Партизан — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Красный Партизан — агрогородок в Добрушском районе Гомельской области.

Казахстан 
 Красный Партизан — до 2006 г. название села Акши в Иргизском районе Актюбинской области

Россия 
 Красный Партизан — село в Чарышском районе Алтайского края.
 Красный Партизан — посёлок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.
 Красный Партизан — село в Яшалтинском районе Калмыкии.
 Красный Партизан — село в составе муниципального образования «Город Оренбург».
 Красный Партизан — село в Энгельсском районе Саратовской области.
 Красный Партизан — деревня в Нижнесергинском муниципальном районе Свердловской области.
 Красный Партизан — посёлок в Каслинском районе Челябинской области.
 Красный Партизан — прежнее название села Геджух в Дербентском районе Дагестана.
 Красный Партизан — посёлок в Ясиноватском районе ДНР.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Красный Партизан — село в Красногвардейском районе.

См. также 
 Красный партизан — бывшая фабрика ручных гармоник в г. Ленинграде.
 «Красный партизан» — маяк в городе Советская Гавань Хабаровского края.
 «Красный партизан» — угледобывающее предприятие в городе Червонопартизанск Луганской области.
 Краснопартизанск
 Краснопартизанский
 Краснопартизанское